Sérvio Sulpício Camerino Cornuto, cônsul em 500 a.C..
 Sérvio Sulpício Camerino Cornuto (cônsul em 461 a.C.), cônsul em 461 a.C. e neto do anterior
 Sérvio Sulpício Camerino (cônsul em 393 a.C.), cônsul em 393 a.C. e tribuno consular em 391 a.C..
 Sérvio Sulpício Camerino Rufo, cônsul em 345 a.C..
Desambiguações de antropônimos